Кошачьи змеи () — род змей семейства ужеобразных.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 80 до 180 см. Голова покрыта крупными упорядоченными щитками, она отграничена резким перехватом от туловища. Туловище цилиндрическое, несколько уплощённое. Глаза среднего размера с вертикальными зрачками. Чешуя гладкая, образует 19—23 линий вокруг туловища. Брюшных щитков 174—280, подхвостовых — 40—83 пар. Верхнечелюстная кость несёт 10—112 зубов, которые уменьшаются по направлению в глубь пасти. В задней части кости есть несколько крупных бороздчатые клыков, отделённых от других зубов беззубым пространством. Передние зубы на нижнечелюстной кости длиннее, чем задние. 

Окраска серая, жёлто-коричневая с тёмными пятнами, которые образуют шахматный рисунок.

Образ жизни 
Населяют горные и равнинные местности, пустыни и полупустыни. Встречается на высоте до 2000 м над уровнем моря. Это наземные ночные змеи. Питаются ящерицами, реже мелкими птицами и млекопитающими. Добычу убивают с помощью яда.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи. Самки откладывают 5—15 яиц.

Распространение 
Распространены в Африке, на юге Европы и юго-западе Азии. На территории бывшего СССР распространены два вида этого рода: кавказская кошачья змея распространена в Азербайджане, Армении, Грузии и в России в районах Дагестана; иранская кошачья змея — на юге Туркмении. Укус обоих видов для человека не опасен.

Классификация 
На июль 2018 года в род включают 14 видов:
 
 
 , или обыкновенная кошачья змея

Галерея

Примечания

Литература 
 
  DjVu, 18Mb

Ужеобразные